Gibraltar Open 2020 – piętnasty rankingowy turniej sezonu snookerowego 2019/2020. Turniej ten rozegrany został w dniach 11-15 marca 2020 w Europa Sports Complex w Gibraltarze.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: £ 50 000 
II miejsce: £ 20 000 
Półfinalista: £ 6 000 
Ćwierćfinalista: £ 5 000 
Ostatnia 16: £ 4 000 
Ostatnia 32: £ 3 000 
Ostatnia 64: £ 2 000 

Pula nagród: £ 251 000

Rundy Kwalifikacyjne

Runda 1 
Do 3 frame’ów

Runda 2 
Do 3 frame’ów

Runda 3 
Do 3 frame’ów

Runda 4 
Do 3 frame’ów

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Breaki stupunktowe 

 144, 132, 125, 123, 123, 113, 111, 104, 103  Judd Trump
 143  Jack Lisowski
 141, 104  Tom Ford
 139, 137, 127  Fergal O’Brien
 139  Sam Craigie
 138, 101  Mark Selby
 137, 116  Ryan Day
 137, 101  Tian Pengfei
 136  Mitchell Mann
 133, 114, 113  Liang Wenbo
 129, 124  Chang Bingyu
 128  Thepchaiya Un-Nooh
 127, 110  Luca Brecel
 126, 125, 103  Elliot Slessor
 123, 118  Rod Lawler

 123, 116, 100, 100  Xiao Guodong
 122, 120  Zhao Xintong
 118  Zhou Yuelong
 115, 107  Kyren Wilson
 112  Ian Burns
 110, 109  Stuart Bingham
 110, 107, 106  Jimmy Robertson
 110  Michael Holt
 108, 107  Barry Hawkins
 108, 105  Mark Joyce
 105  Li Hang
 104, 103, 100  Lü Haotian
 101  Igor Figueiredo
 101  Robbie Williams
 101  Yuan Sijun

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 worldsnooker.com

Gibraltar Open
2020 w Europie
Gibraltar w XXI wieku
2020 w snookerze